Кальмиус
 Кальмиус — река, протекающая по территории Украины.
 Кальмиус — вооружённое формирование Донецкой Народной Республики.